Kübler steht für:

 Kübler, regionale Berufsbezeichnung, siehe Küfer
 Kübler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Paul Kübler & Co., ehemalige Strickwarenfabrik in Stuttgart